Il doppio del torneo di tennis ATP Firenze 1977, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Chris Lewis e Russell Simpson che hanno battuto in finale Iván Molina e Jairo Velasco, Sr. 2-6, 7-6, 6-2.

Teste di serie 

 Víctor Pecci /  Belus Prajoux (semifinali)
Assente

 Chris Lewis /  Russell Simpson (Campioni)
Assente

Tabellone

Collegamenti esterni 

ATP Firenze 1977